Вилијам II Сицилијански (1153 - 18. новембар 1189), познат под надимком Добри је био краљ Сицилије од 1166. до 1189. године.

Биографија 
Вилијам II је био син Вилијама I Сицилијанског. Када је његов отац умро (1166), Вилијам II је стављен под регентство своје мајке Маргарете од Наваре. Проглашен је пунолетним 1171. године. У првим годинама склапа уговоре са Ђеновљанском и Млетачком републиком. Фебруара 1177. године оженио је Џоану, ћерку енглеског краља Хенрија II и Елеоноре Аквитанске. Тиме је ушао у највише кругове енглеског племства. Исте године је Вилијамова делегација послата у Венецију да закључи мир са светоримским царем Фридрихом Барбаросом након битке код Лењана. Вилијам је намеравао да обнови сицилијанску власт у северној Африци. У Египту је управо у то време Саладин укинуо Фатимидски калифат и основао Ајубидску династију. Вилијам је приступио коалицији против Саладина у коју су улазиле у Јерусалимска краљевина (под краљем Амалриком) и Византијско царство (под Манојлом Комнином). Вилијамова војска искрцала се у Александрији, али ју је долазак Саладина приморао на повлачење. Вилијам обнавља византијско-нормански рат и 1185. године осваја Драч. Августа исте године осваја и Солун. Византијска војска Исака II Анђела приморала је Сицилијанце на повлачење. Мир је закључен 1189. године и Вилијам се одрекао свих освајања. Вилијамова флота узела је учешћа у Трећем крсташком рату. Вилијам је умро новембра 1189. године у Палерму. Није имао деце. Своју тетку Констанцу удао је за Хенриха VI из династије Хоенштауфен. Наследио га је Танкред Сицилијански, малолетни син Вилијамовог брата Роџера III од Апулије.

Породично стабло

Извори 
 Matthew, Donald. The Norman Kingdom of Sicily. Cambridge University Press: 1992.

Рођени 1153.
Умрли 1189.
Краљеви Сицилије
Личности Трећег крсташког рата
Крсташи
Династија Отвил
Византијско-нормански ратови